Белосян — фамилия. Известные носители:
 Белосян, Вийем (род. 1995) — французский легкоатлет. 
 Белосян, Жанюэль (род. 2005) — французский футболист.